Sezon 1979 – 49. edycja rozgrywek o mistrzostwo Finlandii. Tytułu mistrza kraju nie obronił HJK Helsinki. Został nim zespół Oulun Palloseura. Tytuł króla strzelców przypadł Atikowi Ismail i Heikkiemu Suhonenowi, którzy strzelili po 15 goli.

Zespoły

1. runda

2. runda 
8 najlepszych drużyn z 1. rundy zakwalifikowało się do rundy mistrzowskiej, gdzie zwycięzca tej grupy zostawał mistrzem Finlandii. Natomiast 4 pozostałe zespoły grały w grupie awans/spadek wraz z 4 najlepszymi drużynami z drugiej ligi fińskiej. 4 najlepsze drużyny z tej grupy grały w następnym sezonie w Mestaruussarji.

Grupa mistrzowska

Grupa awans/spadek

Zobacz też 
 Veikkausliiga

Przypisy

Bibliografia 
 RSSSF 

1979 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Finlandii